

Sigle 
 King's Quest – videogioco

Codici 
 KQ – codice vettore IATA di Kenya Airways
 KQ – codice FIPS 10-4 del Kingman Reef